Молунат (Конавле) — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.
 Молунат (острів)
 Молунат (півострів)